En Pologne, Witowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Witowo, dans le powiat de Koło ;
 du village de Witowo, dans le powiat de Środa Wielkopolska.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Witowo, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Witowo, dans la voïvodie de Podlachie ;
 du village de Witowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;